Barcelona Open Banco Sabadell 2009 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 z cyklu Barcelona Open Banco Sabadell rozgrywany w dniach 20–26 kwietnia 2009 roku w Barcelonie na kortach ziemnych o puli nagród 1 995 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2009
2009 w tenisie ziemnym
2009 w Hiszpanii